Mairhof heißen folgende geographischen Objekte:
 Mairhof (Kröning), Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut, Bayern
 Mairhof (Lengdorf), Ortsteil der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern
 Mairhof (Gemeinde Altenfelden), Ortsteil von Altenfelden, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Mairhof  (Gemeinde Aurolzmünster), Katastralgemeinde und Ortschaft von Aurolzmünster, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Mairhof (Gemeinde Bischofshofen), Ortsteil von Bischofshofen, Pongau, Salzburg
 Mairhof (Gemeinde Gaspoltshofen), Ortsteil von Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Mairhof (Gemeinde Gilgenberg), Ortsteil von Gilgenberg am Weilhart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Mairhof (Gemeinde Hofkirchen), Ortsteil von Hofkirchen im Traunkreis, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Mairhof (Gemeinde Kallham), Ortsteil von Kallham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Mairhof (Gemeinde Kaunerberg), Rotte in Kaunerberg, Bezirk Landeck, Tirol
 Mairhof (Gemeinde Regau), Ortsteil von Regau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Mairhof (Gemeinde Roppen), Ortsteil von Roppen, Bezirk Imst, Tirol
 Mairhof (Gemeinde Sarleinsbach), Ortsteil von Sarleinsbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Mairhof (Gemeinde St. Jakob in Defereggen), Weiler der Fraktion Innerrotte in der Gemeinde St. Jakob in Defereggen im Defereggental (Osttirol)

Siehe auch:
 Maierhof
 Maierhofen
 Maierhöfen (Begriffsklärung)
 Meierhof (Begriffsklärung)
 Mayrhof (Begriffsklärung)